Arrabalde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arrabalde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Arrabalde (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar